Алюминийдипалладий (алюминид дипалладия) — бинарное неорганическое соединение
палладия и алюминия
с формулой AlPd,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Алюминийдипалладий образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P nma,
параметры ячейки a = 0,54291 нм, b = 0,40558 нм, c = 0,77711 нм, Z = 4,
структура типа силицида дикобальта CoSi
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1418°С.

Имеет широкую область гомогенности 65÷73 ат.% палладия.

Соединение устойчиво к воздействию водорода при комнатной температуре и при нагревании до 700 К.

Примечания 

палладия